Авевезинго има више значења:
 Авевезинго (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Авевезинго (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику